Transport (z lat. transportare, přenášet, přepravovat) může označovat

 transport (doprava) – přeprava zboží, předmět logistiky
 transport (geologie) – přenos částic v určitém prostředí (ve vodě, větrem ap.)
 membránový transport – v buněčné biologii
 židovský transport – vlak převážející Židy do koncentračních táborů během holokaustu

Externí odkazy